Самвел Карленович Геворкян (род. 30 июня 1970 года в Ереване, Армянская ССР) — советский и армянский тренер по греко-римской борьбе, заслуженный тренер Армении. Президент федерации борьбы г. Еревана и вицепрезидент Федерации борьбы Армении.

Старший тренер национальной сборной Армении по греко-римской борьбе.

Биография 
Начал заниматься борьбой с 8-летнего возраста (в 1978 году)

Его тренеры Гагик Хачатрян и Эдвард Саакян являются заслуженными тренерами Армении.

Был чемпионом и призёром Армении среди юношей (в 1980-х годах).

Многократный победитель всесоюзных турниров среди юношей.

В 1988 году был призван на военную службу.

Основатель федерации борьбы города Еревана.

Стал КМС-ом и Мастером Спорта.

С 1990-х годов перешел к тренерской деятельности в споривной школе имени Норайра Мушегяна.

В 2002г. стал Международном Мастером Спорта.

В 2007 г. окончил Армянский Государственный институт физической культуры.

Основатель и директор Школы олимпийского резерва в 2003 г.

В 2002 году стал заслуженным тренером Армении.

В 2007 году был старшым тренером сборной Армении и личным тренером Ю. Патрикеева, ставщего бронзовым призёром на чемпионате мира в Баку.

В 2015 году сборная команда Армении под руководством Самвела Геворкяна, в лице М. Арутюняна, принесла единственную серебряную медаль на соревнованиях в Баку.

Ученики 
Ряд учеников Самвела Геворкяна стали чемпионами мира и Европы.

В 2001 году Вахинак Галустян стал чемпионом мира.

В 2001 году Карен Мнацаканян стал серебряным призёром чемпионата мира, в 2006 он же стал чемпион Европы.

Арсен Джулфалакян стал чемпионом Европы и мира.

2007 г. Патрикеев, Юрий Николаевич, двукратный чемпион Европы и олимпийский призёр в Пекине, за Армению.

2013 г. Асланян, Карен, чемпион мира среди молодежи, многократный призёр чемпионатов Европы (2018, 2019, 2020 гг.), чемпион мира среди военнослужащих в г. Клайпеда в 2017 г.

Самвел Геворкян — ответственный тренер серебряного призёра Европы и Олимписких игр в 2016 г. Миграна Арутюняна.

2018 г. Давид Овасапян, стал серебряным призёром Чемпионата мира.

Командные чемпионаты 
 В 2002 г. стал победителем кубка Европейских чемпионов, клуба «Братьев Самургашевых» в командном зачете.
 Бронза кубка мира 2009 г. в командном зачете «Франция-Клармоферон»
 Бронза кубка мира 2010 г. в командном зачете «Армения-Ереван»

Награды и медали 
 В 2003 г. получил почетную грамоту благодарности от президента Армении.
 В 2012 г. получил почетную грамоту благодарности от президента Армении.
 В 2014 г. получил Медаль Благодарности  от президента Армении.
 Дважды награждён от Олимпийского Комитета Армении медалями «ГРАНТ ШАГИНЯН».
 В 2016 г. награждён медалью «МОВСЕС ХОРЕНАЦИ».
 Был награждён медалью «Государственный работник Физической Культуры и Спорта».
 Награждён памятной медалью «ВАЗГЕН САРКИСЯН» .

Примечания